Тайна старого чердака () — совместный югославско-чехословацкий кинофильм 1984 года режиссёра Владимира Тадея. Относится к жанру фэнтези, приключений, для семейного просмотра. Демонстрировался в прокате в кинотеатрах СССР.

Сюжет 
Два подростка-радиолюбителя (чех Пепик и хорват Миро) после двух лет заочного знакомства встречаются на каникулах в Югославии, где им удаётся проникнуть в лабораторию старого изобретателя, разобраться в его записях и привести в действие загадочный прибор, который оказывается антигравитационной пушкой, способной перемещать предметы в пространстве.

В ролях

Создатели фильма

Ссылки 

Приключенческие фильмы Югославии
Фантастические фильмы Югославии
Детские фильмы